Een plek waar kaatswedstrijden worden gespeeld
Kaatsbaan (Haarlem)
Kaatsbaan (Maarssen)
Kaatsbaan (Breda)
Kaatsbaan (Groningen)
Kaatsbaan (Rotterdam)